Обуховка — деревня в составе Апраксинского сельского поселения Чамзинского района Республики Мордовия.

География 
Находится на расстоянии примерно 10 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра поселка Чамзинка.

История 
Известна с 1863 года как владельческая деревня Ардатовского уезда Симбирской губернии из 27 дворов, название по фамилии владельцев.

Население 
Постоянное население составляло 12 человек (русские 92 %) в 2002 году, 6 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Чамзинского района